Châtelus puede referirse a: 

 Châtelus, comuna francesa situada en el departamento de Allier, en la región de Auvernia-Ródano-Alpes.
 Châtelus, comuna francesa situada en el departamento de Isère, en la región de Auvernia-Ródano-Alpes.
 Châtelus, comuna francesa situada en el departamento de Loira, en la región de Auvernia-Ródano-Alpes.
 Châtelus-le-Marcheix, comuna francesa situada en el departamento de Creuse, en la región de Nueva Aquitania.
 Châtelus-Malvaleix, comuna francesa situada en el departamento de Creuse, en la región de Nueva Aquitania.